Voici la liste des planètes mineures numérotées de 356001 à 357000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 356001 à 357000

356001-356100

356101-356200

356201-356300

356301-356400

356401-356500

356501-356600

356601-356700

356701-356800

356801-356900

356901-357000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000